Forget Me Not (album), album van Lucie Silvas
 Forget Me Not (nummer), nummer van Martha Reeves & The Vandellas
 Forget Me Not (1917), een film van Emile Chautard
 Forget Me Not (1922), een film van W.S. Van Dyke
 Forget Me Not (1936), een film van Zoltan Korda
 Forget Me Not (2009), een film van Tyler Oliver
 Forget Me Not (2010), een film van Alexander Holt en Lance Roehrig